Cardwell bezeichnet:

Personen mit den Familiennamen Cardwell:

 Edward Cardwell, 1. Viscount Cardwell (1813–1886), britischer Politiker 
 Harold Cardwell (1940–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sarah Cardwell (* 1991), australische Squashspielerin
 Vicki Cardwell (* 1955), australische Squashspielerin

Orte in Australien:

 Cardwell (Queensland)

— in den Vereinigten Staaten:
 Cardwell (Florida)
 Cardwell (Idaho)
 Cardwell (Kentucky)
 Cardwell (Missouri)
 Cardwell (Montana)
 Cardwell (Virginia)
 Cardwell Town (Virginia)

Im NRHP gelistete Objekte:
 Cardwell Mountain, in Union, Tennessee, ID-Nr. 78002646
 Cardwell-Holman House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 05001057
 Cardwell-Parrish House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 91000130